El Torneig de Rotterdam 2023, també conegut com a ABN AMRO Open  2023, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 50a edició del torneig es va disputar entre l'11 i el 19 de febrer del 2023 al Ahoy Rotterdam de Rotterdam, Països Baixos.

El tennista rus Daniïl Medvédev va guanyar el primer títol individual de la temporada i el setzè del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2023
ATP Tour 2023